Доманцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Доманцево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Доманцево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.